Isis-Colombe Combréas, née en 1969, est une productrice, journaliste, animatrice de télévision et femme d'affaires française.  

Cofondatrice du magazine MilK, elle en est éditrice et directrice de la publication et de la rédaction. Elle dirige aussi l'agence de communication Fovéa.

Biographie 
Elle grandit au sein d'une communauté hippie à Ibiza et dans le quartier latin à Paris. Après l'obtention de son baccalauréat, elle poursuit des études à la faculté de lettres avant d'obtenir une maitrise de cinéma. Au début des années 1990, elle effectue un stage au sein du groupe AB. De 1993 à 2002, elle est animatrice de l'émission de jeunesse Récré Kids sur TMC. 

En 2003, elle crée avec son mari, Karel Balas, le magazine trimestriel MilK, dédié aux enfants et aux familles contemporaines, ainsi que MilK décoration, dédié quant à lui à la décoration et au design. Elle fonde à la même époque l'agence de communication visuelle Fovéa.

Elle est mère de deux enfants.

Notes et références 

Animatrice française de télévision
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)